Guillaume ou William d'Aubigny peut se référer à :

 Guillaume d'Aubigné dit Brito († 1148 ou après), lord de Belvoir, juge itinérant durant le règne d'Henri  d'Angleterre. Son nom est assez souvent écrit Aubigny à cause de son contemporain Pincerna ;
 Guillaume d'Aubigné († 1236), petit-fils de Brito et membre important de la rébellion baronniale contre Jean d'Angleterre ;
 Guillaume d'Aubigny dit Pincerna († 1139), administrateur et baron anglo-normand ;
 Guillaume d'Aubigny († 1176),  comte d'Arundel. Fils du précédent ;
 Guillaume d'Aubigny († 1193),  comte d'Arundel. Fils du précédent ;
 Guillaume d'Aubigny († 1221),  comte d'Arundel. Fils du précédent ;
 Guillaume d'Aubigny († 1224),  comte d'Arundel. Fils du précédent ;